22-рото Европейско първенство по волейбол за жени се провежда от 22 до 30 септември 2001 г. в България в София и Варна. В него вземат участие 12 отбора. Шампион за 4-ти път в своята история и за 3-ти път подред става Русия, втори са италианките, а отборът на България се окичва с бронзови медали.

Участници 
 България – домакин;
 Русия, Хърватия, Италия – призьори на Европейското от 1999 г.;
 Франция, Румъния, Германия, Холандия, Полша, Чехия, Украйна, Гърция – класирани от квалификации.

Система на провеждане 
12 участници са разделени на 2 групи по системата всеки срещу всеки. Първите два отбора от всяка група играят полуфинали и разпределят 1-4 място. Вторите два отбора играят за местата от 5 до 8.

Групова фаза

Група А (Варна) 

 22 септември: Русия – Франция 3:0 (25:23, 25:22, 25:16); Румъния – Чехия 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:22); България – Гърция 3:1 (21:25, 25:15, 25:22, 25:16).
 23 септември: Франция – Чехия 3:1 (25:19, 25:19, 24:26, 25:19); Русия – Гърция 3:0 (25:13, 25:20, 25:19); България – Румъния 3:1 (25:20, 16:25, 25:20, 25:17).
 24 септември: Русия – Чехия 3:0 (25:12, 25:15, 25:13); Румъния – Гърция 3:0 (26:24, 25:15, 29:27); България – Франция 3:2 (25:16, 19:25, 20:25, 25:20, 15:13).
 26 септември: Русия – Румъния 3:0 (25:17, 25:13, 25:10); Франция – Гърция 3:2 (16:25, 25:23, 24:26, 25:20, 15:11); България – Чехия 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
 27 септември: Румъния – Франция 3:0 (25:21, 25:15, 25:12); Чехия – Гърция 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:13); Русия – България 3:0 (25:22, 25:16, 25:12).

Група В (София) 

 22 септември: Германия – Холандия 3:1 (24:26, 25:22, 25:15, 25:18); Италия – Полша 3:1 (25:17, 25:15, 20:25, 25:21); Украйна – Хоъватия 3:0 (27:25, 25:16, 25:16).
 23 септември: Полша – Германия 3:1 (19:25, 25:19, 26:24, 25:16); Италия – Украйна 3:0 (27:25, 25:21, 25:15); Хърватия – Холандия 3:1 (29:27, 22:25, 25:20, 25:18).
 24 септември: Украйна – Полша 3:2 (25:14, 19:25, 23:25, 25:16, 15:11); Италия – Холандия 3:2 (20:25, 17:25, 26:24, 25:16, 15:11); Хърватия – Германия 3:2 (28:30, 25:20, 25:11, 20:25, 15:12).
 26 септември: Холандия – Украйна 3:2 (20:25, 25:20, 31:29, 22:25, 16:14); Италия – Германия 3:0 (25:19, 25619, 25:17); Полша – Хърватия 3:0 (25:15, 30:28, 25:18).
 27 септември: Украйна – Германия 3:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:21); Италия – Хърватия 3:1 (25:22, 20:25, 25:17, 25:14); Холандия – Полша 3:0 (25:18, 26:24, 25:19).

Финална част (Варна)

Полуфинал за 1—4 място 
29 септември
 Русия – Украйна 3:0 (25:18, 25:19, 25:17)
 Италия – България 3:0 (25:18, 25:12, 25:21)

Полуфинал за 5—8 място 
29 септември
 Полша – Румъния 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)
 Холандия – Франция 3:2 (24:26, 25:23, 27:25, 21:25, 15:11)

Мач за 7-о място 
30 септември
 Румъния – Франция 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:23)

Мач за 5-о място 
30 септември
 Холандия – Полша 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 21:25, 15:9)

Мач за 3-то място 
30 септември
 България – Украйна 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21)

Финал 
30 септември
 Русия – Италия 3:2 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:6)

Европейски първенства по волейбол